86. Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów – zawody sportowe, które odbyły się w dniach od 17 do 22 kwietnia 2007 w Strasburgu (Francja). Były to równocześnie 20. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie mistrzostw 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
2007 w sporcie
2007 we Francji